WLX steht für:
 Herstellercode des Lada 4X4
 Smart Cargo (ICAO-Code), luxemburgische Frachtfluggesellschaft

Abkürzung